|-
|(34501)||2000 SC155|| align=right|13,3|| align=right|2,776|| align=right|0,119|| align=right|9,96|| align=right|4,625||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34502)||2000 SE157|| align=right|13,0|| align=right|2,554|| align=right|0,044|| align=right|14,16|| align=right|4,081||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34503)||2000 SJ157|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,020|| align=right|1,27|| align=right|4,669||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34504)||2000 SJ158|| align=right|14,8|| align=right|2,881|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,890||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34505)||2000 SR160|| align=right|14,5|| align=right|2,164|| align=right|0,147|| align=right|4,05|| align=right|3,182||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34506)||2000 SO172|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,289|| align=right|21,51|| align=right|3,822||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34507)||2000 SE174|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,126|| align=right|13,47|| align=right|4,625||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34508)||2000 SU174|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,157|| align=right|10,69|| align=right|4,666||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34509)||2000 SH175|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,091|| align=right|6,50|| align=right|3,348||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34510)||2000 SJ175|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,078|| align=right|12,52|| align=right|4,571||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34511)||2000 SK175|| align=right|14,2|| align=right|2,263|| align=right|0,174|| align=right|6,38|| align=right|3,403||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34512)||2000 SE178|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,070|| align=right|9,93|| align=right|5,169||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34513)||2000 SQ178|| align=right|13,0|| align=right|3,378|| align=right|0,046|| align=right|6,06|| align=right|6,206||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34514)||2000 SQ180|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,247|| align=right|6,16|| align=right|3,627||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34515)||2000 SD182|| align=right|14,8|| align=right|2,788|| align=right|0,237|| align=right|9,10|| align=right|4,656||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34516)||2000 SF182|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,108|| align=right|10,50|| align=right|5,163||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34517)||2000 SC185|| align=right|13,9|| align=right|2,962|| align=right|0,088|| align=right|11,73|| align=right|5,098||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34518)||2000 SD185|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|12,44|| align=right|5,280||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34519)||2000 SJ186|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,133|| align=right|0,21|| align=right|5,594||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34520)||2000 SC187|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,063|| align=right|9,83|| align=right|5,213||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34521)||2000 SA191|| align=right|11,4|| align=right|5,113|| align=right|0,073|| align=right|17,48|| align=right|11,56||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34522)||2000 SH192|| align=right|15,3|| align=right|2,848|| align=right|0,107|| align=right|2,30|| align=right|4,806||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34523)||2000 SU194|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,108|| align=right|1,38|| align=right|5,376||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34524)||2000 SZ195|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,080|| align=right|0,29|| align=right|4,613||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34525)||2000 SQ205|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,165|| align=right|2,43|| align=right|3,735||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34526)||2000 SY205|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,152|| align=right|1,56|| align=right|5,703||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34527)||2000 SQ208|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|1,93|| align=right|3,693||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34528)||2000 SW211|| align=right|14,1|| align=right|3,016|| align=right|0,054|| align=right|10,82|| align=right|5,238||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34529)||2000 SD212|| align=right|13,6|| align=right|2,544|| align=right|0,078|| align=right|15,16|| align=right|4,058||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34530)||2000 ST212|| align=right|13,7|| align=right|2,961|| align=right|0,133|| align=right|11,71|| align=right|5,094||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34531)||2000 SY212|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,033|| align=right|9,93|| align=right|5,187||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34532)||2000 SO213|| align=right|12,3|| align=right|3,134|| align=right|0,215|| align=right|12,00|| align=right|5,546||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34533)||2000 SS213|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,090|| align=right|10,67|| align=right|5,341||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34534)||2000 SL216|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,070|| align=right|7,46|| align=right|3,758||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34535)||2000 SR220|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,040|| align=right|10,95|| align=right|4,344||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34536)||2000 SJ221|| align=right|14,0|| align=right|2,854|| align=right|0,116|| align=right|12,68|| align=right|4,822||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34537)||2000 SW221|| align=right|13,9|| align=right|2,980|| align=right|0,159|| align=right|13,06|| align=right|5,144||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34538)||2000 SA222|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,103|| align=right|12,70|| align=right|5,511||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34539)||2000 SL223|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,018|| align=right|1,13|| align=right|4,500||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34540)||2000 SW225|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,033|| align=right|8,39|| align=right|5,728||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34541)||2000 SB228|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,033|| align=right|3,50|| align=right|5,198||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34542)||2000 SC228|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,075|| align=right|10,15|| align=right|5,746||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34543)||2000 SM229|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,051|| align=right|1,11|| align=right|5,042||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34544)||2000 SP233|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,108|| align=right|7,32|| align=right|3,377||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34545)||2000 SB234|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,104|| align=right|7,26|| align=right|3,814||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34546)||2000 SG234|| align=right|14,1|| align=right|2,345|| align=right|0,262|| align=right|6,86|| align=right|3,591||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34547)||2000 SH234|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|8,86|| align=right|5,359||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34548)||2000 SY237|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,264|| align=right|10,80|| align=right|3,762||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34549)||2000 SA238|| align=right|13,8|| align=right|2,964|| align=right|0,031|| align=right|11,21|| align=right|5,101||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34550)||2000 SU238|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,155|| align=right|7,85|| align=right|5,391||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34551)||2000 SJ242|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,128|| align=right|8,91|| align=right|4,266||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34552)||2000 SV242|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,104|| align=right|1,86|| align=right|5,433||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34553)||2000 SV246|| align=right|12,0|| align=right|5,267|| align=right|0,055|| align=right|14,95|| align=right|12,09||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34554)||2000 ST251|| align=right|14,7|| align=right|3,227|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,796||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34555)||2000 SE262|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|3,16|| align=right|5,476||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34556)||2000 SX265|| align=right|13,6|| align=right|2,637|| align=right|0,052|| align=right|8,63|| align=right|4,282||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34557)||2000 SE270|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,124|| align=right|11,15|| align=right|5,130||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34558)||2000 SM270|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,027|| align=right|9,55|| align=right|5,144||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34559)||2000 SN272|| align=right|15,2|| align=right|2,809|| align=right|0,033|| align=right|2,95|| align=right|4,706||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34560)||2000 SF280|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,102|| align=right|9,72|| align=right|5,192||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34561)||2000 SQ285|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,057|| align=right|9,25|| align=right|5,652||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34562)||2000 SW287|| align=right|13,0|| align=right|3,071|| align=right|0,148|| align=right|12,18|| align=right|5,380||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34563)||2000 SS290|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,071|| align=right|13,87|| align=right|4,270||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34564)||2000 SN292|| align=right|13,9|| align=right|2,764|| align=right|0,174|| align=right|11,97|| align=right|4,595||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34565)||2000 SY292|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,046|| align=right|11,76|| align=right|5,055||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34566)||2000 SE294|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,138|| align=right|15,66|| align=right|4,335||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34567)||2000 SR297|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|8,40|| align=right|5,354||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34568)||2000 SP305|| align=right|13,5|| align=right|3,013|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,229||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34569)||2000 ST306|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,056|| align=right|5,27|| align=right|4,681||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34570)||2000 SZ307|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|8,38|| align=right|4,570||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34571)||2000 SA308|| align=right|14,6|| align=right|2,464|| align=right|0,155|| align=right|7,08|| align=right|3,867||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34572)||2000 SY310|| align=right|12,7|| align=right|2,542|| align=right|0,079|| align=right|14,18|| align=right|4,052||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34573)||2000 SG316|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,100|| align=right|15,61|| align=right|5,627||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34574)||2000 SW319|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,098|| align=right|8,56|| align=right|5,453||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34575)||2000 SH327|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,215|| align=right|13,60|| align=right|4,380||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34576)||2000 SA329|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,084|| align=right|7,04|| align=right|4,952||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34577)||2000 SP336|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|4,36|| align=right|4,070||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34578)||2000 SL338|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,046|| align=right|17,25|| align=right|5,327||MBA||25. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34579)||2000 SR339|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,124|| align=right|14,92|| align=right|4,824||MBA||25. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34580)||2000 SA343|| align=right|14,9|| align=right|2,945|| align=right|0,052|| align=right|2,02|| align=right|5,053||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34581)||2000 SC348|| align=right|13,8|| align=right|3,387|| align=right|0,097|| align=right|16,42|| align=right|6,233||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34582)||2000 SH348|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,120|| align=right|14,26|| align=right|4,210||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34583)||2000 SN351|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,157|| align=right|14,65|| align=right|4,439||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34584)||2000 SX351|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,125|| align=right|14,32|| align=right|4,413||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34585)||2000 SJ352|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|7,63|| align=right|3,626||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34586)||2000 SK352|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,046|| align=right|11,54|| align=right|5,186||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34587)||2000 SA357|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,201|| align=right|7,34|| align=right|3,900||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34588)||2000 TL|| align=right|13,6|| align=right|2,581|| align=right|0,171|| align=right|11,81|| align=right|4,145||MBA||2. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(34589)||2000 TO2|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,477||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34590)||2000 TS2|| align=right|15,1|| align=right|2,816|| align=right|0,102|| align=right|12,13|| align=right|4,724||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34591)||2000 TB15|| align=right|14,7|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|1,33|| align=right|5,601||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34592)||2000 TM17|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,102|| align=right|2,15|| align=right|5,410||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34593)||2000 TD19|| align=right|13,3|| align=right|3,011|| align=right|0,108|| align=right|11,51|| align=right|5,223||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34594)||2000 TP24|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,077|| align=right|4,26|| align=right|5,174||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34595)||2000 TR29|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,302|| align=right|19,68|| align=right|3,695||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34596)||2000 TB34|| align=right|14,5|| align=right|2,670|| align=right|0,170|| align=right|11,78|| align=right|4,362||MBA||4. oktober 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(34597)||2000 TO36|| align=right|14,4|| align=right|2,885|| align=right|0,020|| align=right|3,33|| align=right|4,900||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34598)||2000 TC38|| align=right|14,7|| align=right|2,874|| align=right|0,026|| align=right|12,63|| align=right|4,871||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34599)||2000 TV39|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,086|| align=right|7,34|| align=right|4,629||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34600)||2000 TY39|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,080|| align=right|15,66|| align=right|5,318||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34601)||2000 TR51|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,081|| align=right|11,93|| align=right|5,117||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34602)||2000 TO57|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,076|| align=right|11,57|| align=right|5,251||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34603)||2000 TS60|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,172|| align=right|14,04|| align=right|5,541||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34604)||2000 TW60|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,064|| align=right|13,71|| align=right|4,405||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34605)||2000 US|| align=right|14,2|| align=right|2,717|| align=right|0,111|| align=right|10,11|| align=right|4,477||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34606)||2000 UT|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,034|| align=right|3,02|| align=right|4,377||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34607)||2000 UD3|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,117|| align=right|11,31|| align=right|5,181||MBA||24. oktober 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34608)||2000 UW7|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,072|| align=right|10,13|| align=right|5,335||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34609)||2000 UK8|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,050|| align=right|11,52|| align=right|5,298||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34610)||2000 UV9|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,055|| align=right|10,53|| align=right|5,371||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34611 Nacogdoches||2000 UF11|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,114|| align=right|1,92|| align=right|5,655||MBA||25. oktober 2000||Nacogdoches||W. D. Bruton; R. M. Williams
|-
|(34612)||2000 UN13|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,137|| align=right|4,80|| align=right|5,711||MBA||23. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34613)||2000 UR13|| align=right|16,6|| align=right|2,069|| align=right|0,389|| align=right|6,18|| align=right|2,975||AMR||27. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34614)||2000 UF19|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,152|| align=right|14,23|| align=right|4,437||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34615)||2000 UQ27|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,125|| align=right|10,58|| align=right|4,650||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34616)||2000 UO38|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,130|| align=right|3,71|| align=right|5,168||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34617)||2000 UU48|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,062|| align=right|10,46|| align=right|5,413||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34618)||2000 UX49|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,156|| align=right|18,23|| align=right|5,540||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34619)||2000 UX53|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,043|| align=right|9,97|| align=right|5,129||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34620)||2000 UX54|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,167|| align=right|6,31|| align=right|4,567||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34621)||2000 UR55|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,087|| align=right|9,70|| align=right|5,180||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34622)||2000 UK58|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,054|| align=right|7,64|| align=right|5,120||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34623)||2000 US59|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|5,308||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34624)||2000 UB62|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,029|| align=right|9,31|| align=right|5,167||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34625)||2000 UT68|| align=right|14,5|| align=right|2,933|| align=right|0,019|| align=right|7,82|| align=right|5,023||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34626)||2000 UN69|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,037|| align=right|9,99|| align=right|5,357||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34627)||2000 UW95|| align=right|13,5|| align=right|3,187|| align=right|0,140|| align=right|6,07|| align=right|5,689||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34628)||2000 UA99|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,051|| align=right|8,51|| align=right|5,127||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34629)||2000 UK107|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,065|| align=right|12,14|| align=right|5,111||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34630)||2000 UX107|| align=right|14,1|| align=right|2,723|| align=right|0,093|| align=right|11,89|| align=right|4,492||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34631)||2000 UY107|| align=right|12,8|| align=right|3,121|| align=right|0,191|| align=right|10,24|| align=right|5,512||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34632)||2000 UY109|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,175|| align=right|9,83|| align=right|4,567||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34633)||2000 VN11|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,148|| align=right|8,60|| align=right|4,433||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34634)||2000 VQ17|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,104|| align=right|8,46|| align=right|4,589||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34635)||2000 VH29|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,095|| align=right|5,84|| align=right|5,644||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34636)||2000 VC39|| align=right|13,2|| align=right|3,113|| align=right|0,095|| align=right|14,86|| align=right|5,491||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34637)||2000 VR41|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,101|| align=right|3,65|| align=right|5,231||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34638)||2000 VV54|| align=right|13,3|| align=right|3,070|| align=right|0,254|| align=right|11,44|| align=right|5,377||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34639)||2000 WG1|| align=right|13,6|| align=right|2,577|| align=right|0,208|| align=right|15,25|| align=right|4,136||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34640)||2000 WN1|| align=right|14,5|| align=right|2,587|| align=right|0,131|| align=right|15,85|| align=right|4,160||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34641)||2000 WL2|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,093|| align=right|11,55|| align=right|5,439||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34642)||2000 WN2|| align=right|10,3|| align=right|5,236|| align=right|0,097|| align=right|19,61|| align=right|11,98||JUT||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34643)||2000 WQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,443|| align=right|0,167|| align=right|14,15|| align=right|3,819||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34644)||2000 WX13|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,156|| align=right|3,80|| align=right|3,730||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34645)||2000 WT67|| align=right|13,8|| align=right|3,022|| align=right|0,122|| align=right|11,48|| align=right|5,252||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34646)||2000 WT95|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,055|| align=right|0,44|| align=right|4,659||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34647)||2000 WV97|| align=right|14,3|| align=right|2,355|| align=right|0,159|| align=right|9,39|| align=right|3,614||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34648)||2000 WZ101|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,064|| align=right|12,36|| align=right|4,429||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34649)||2000 WB103|| align=right|14,2|| align=right|3,370|| align=right|0,105|| align=right|8,89|| align=right|6,184||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34650)||2000 WK108|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,074|| align=right|6,07|| align=right|3,675||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34651)||2000 WQ114|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,068|| align=right|3,53|| align=right|4,591||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34652)||2000 WN136|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,117|| align=right|5,59|| align=right|4,098||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34653)||2000 WJ144|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,125|| align=right|13,05|| align=right|4,314||MBA||21. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34654)||2000 WF145|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,091|| align=right|15,08|| align=right|5,357||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34655)||2000 WS151|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,078|| align=right|20,56|| align=right|5,711||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34656)||2000 WL152|| align=right|14,0|| align=right|2,588|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,162||MBA||28. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34657)||2000 WG154|| align=right|14,0|| align=right|3,085|| align=right|0,053|| align=right|10,40|| align=right|5,418||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34658)||2000 WS158|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|12,62|| align=right|4,336||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34659)||2000 WS159|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,119|| align=right|2,76|| align=right|5,467||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34660)||2000 WB162|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,059|| align=right|16,86|| align=right|5,537||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34661)||2000 WQ165|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,079|| align=right|10,85|| align=right|5,395||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34662)||2000 WA172|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,078|| align=right|14,79|| align=right|4,073||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34663)||2000 WT173|| align=right|13,4|| align=right|3,008|| align=right|0,077|| align=right|12,99|| align=right|5,216||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34664)||2000 WW182|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,042|| align=right|15,96|| align=right|4,180||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34665)||2000 WW184|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,186|| align=right|14,69|| align=right|4,229||MBA||29. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|34666 Bohyunsan||2000 XA14|| align=right|15,1|| align=right|3,186|| align=right|0,138|| align=right|0,52|| align=right|5,686||MBA||4. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(34667)||2000 XJ19|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,178|| align=right|17,85|| align=right|5,647||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34668)||2000 XW39|| align=right|12,5|| align=right|3,176|| align=right|0,098|| align=right|19,56|| align=right|5,660||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34669)||2000 YO5|| align=right|12,4|| align=right|3,052|| align=right|0,291|| align=right|24,30|| align=right|5,331||MBA||16. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34670)||2000 YL11|| align=right|12,4|| align=right|3,232|| align=right|0,069|| align=right|23,74|| align=right|5,810||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34671)||2000 YY18|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|2,57|| align=right|3,621||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34672)||2000 YU53|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|5,350||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34673)||2000 YM70|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,139|| align=right|11,85|| align=right|5,399||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34674)||2000 YE78|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,223|| align=right|14,14|| align=right|5,512||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34675)||2000 YR115|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,133|| align=right|3,89|| align=right|3,864||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34676)||2000 YF126|| align=right|14,2|| align=right|3,218|| align=right|0,143|| align=right|18,81|| align=right|5,772||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34677)||2000 YB135|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|5,344||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34678)||2001 AB29|| align=right|14,9|| align=right|2,470|| align=right|0,150|| align=right|4,32|| align=right|3,882||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34679)||2001 BH17|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,190|| align=right|10,67|| align=right|4,173||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34680)||2001 BR21|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,037|| align=right|4,95|| align=right|4,576||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34681)||2001 BB22|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,051|| align=right|5,06|| align=right|3,521||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34682)||2001 BM42|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,123|| align=right|12,40|| align=right|4,250||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34683)||2001 CM11|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,189|| align=right|14,41|| align=right|4,027||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34684)||2001 CJ28|| align=right|11,3|| align=right|5,231|| align=right|0,126|| align=right|21,21|| align=right|11,97||JUT||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34685)||2001 EE12|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,148|| align=right|13,35|| align=right|4,058||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34686)||2001 FA40|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,250|| align=right|15,29|| align=right|4,421||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34687)||2001 FU74|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,180|| align=right|9,09|| align=right|4,015||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34688)||2001 FG119|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|9,88|| align=right|3,648||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34689)||2001 FY147|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,256|| align=right|13,12|| align=right|4,236||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34690)||2001 FH161|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,062|| align=right|10,53|| align=right|5,396||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34691)||2001 KV58|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,110|| align=right|15,33|| align=right|5,488||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34692)||2001 KE61|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,255|| align=right|7,17|| align=right|3,502||MBA||17. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34693)||2001 LW14|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,277|| align=right|4,81|| align=right|4,206||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34694)||2001 MK18|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,296|| align=right|3,58|| align=right|3,663||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34695)||2001 NY21|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,616||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|34696 Risoldi||2001 OV12|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,132|| align=right|13,38|| align=right|4,040||MBA||21. julij 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(34697)||2001 OS14|| align=right|13,7|| align=right|2,747|| align=right|0,033|| align=right|11,45|| align=right|4,553||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34698)||2001 OD22|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,068|| align=right|23,22|| align=right|5,662||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34699)||2001 OQ25|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,102|| align=right|10,97|| align=right|5,191||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34700)||2001 OE45|| align=right|11,8|| align=right|3,103|| align=right|0,087|| align=right|11,79|| align=right|5,465||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34701)||2001 OZ57|| align=right|14,0|| align=right|2,607|| align=right|0,126|| align=right|3,38|| align=right|4,209||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34702)||2001 OW62|| align=right|13,6|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|6,72|| align=right|3,591||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34703)||2001 OZ67|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,171|| align=right|1,98|| align=right|3,679||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34704)||2001 OS80|| align=right|12,4|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|13,58|| align=right|4,203||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34705)||2001 OA81|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,144|| align=right|13,14|| align=right|4,178||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34706)||2001 OP83|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,382|| align=right|8,70|| align=right|3,385||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34707)||2001 OU86|| align=right|14,5|| align=right|2,399|| align=right|0,226|| align=right|5,98|| align=right|3,714||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34708)||2001 OG95|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,237|| align=right|22,68|| align=right|3,776||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34709)||2001 OW96|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,101|| align=right|12,97|| align=right|4,102||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34710)||2001 OS97|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,129|| align=right|11,79|| align=right|5,185||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34711)||2001 OV97|| align=right|12,5|| align=right|3,003|| align=right|0,042|| align=right|11,14|| align=right|5,202||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34712)||2001 ON103|| align=right|12,5|| align=right|3,059|| align=right|0,133|| align=right|14,02|| align=right|5,349||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34713)||2001 OO103|| align=right|12,8|| align=right|2,802|| align=right|0,176|| align=right|7,98|| align=right|4,690||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34714)||2001 OB105|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,106|| align=right|2,70|| align=right|4,341||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34715)||2001 PO12|| align=right|12,6|| align=right|2,981|| align=right|0,147|| align=right|16,42|| align=right|5,147||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34716)||2001 PC14|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,101|| align=right|2,17|| align=right|4,026||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(34717)||2001 PD14|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,146|| align=right|5,41|| align=right|3,253||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|34718 Cantagalli||2001 PR28|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|6,15|| align=right|5,778||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(34719)||2001 PW47|| align=right|12,4|| align=right|3,205|| align=right|0,087|| align=right|16,67|| align=right|5,736||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34720)||2001 PH54|| align=right|15,5|| align=right|2,850|| align=right|0,059|| align=right|2,34|| align=right|4,811||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34721)||2001 QH5|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,228|| align=right|1,73|| align=right|5,538||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34722)||2001 QF9|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,191|| align=right|2,05|| align=right|3,659||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34723)||2001 QV14|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,093|| align=right|6,82|| align=right|5,664||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34724)||2001 QM18|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,142|| align=right|3,04|| align=right|3,327||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34725)||2001 QJ19|| align=right|13,7|| align=right|2,734|| align=right|0,097|| align=right|3,97|| align=right|4,521||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34726)||2001 QA25|| align=right|12,0|| align=right|3,194|| align=right|0,099|| align=right|21,78|| align=right|5,708||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34727)||2001 QV28|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,169|| align=right|1,13|| align=right|5,685||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34728)||2001 QM30|| align=right|13,3|| align=right|2,751|| align=right|0,056|| align=right|4,72|| align=right|4,561||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34729)||2001 QJ42|| align=right|14,9|| align=right|2,901|| align=right|0,066|| align=right|1,27|| align=right|4,939||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34730)||2001 QO45|| align=right|15,8|| align=right|3,203|| align=right|0,173|| align=right|1,85|| align=right|5,732||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34731)||2001 QU47|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,087|| align=right|7,70|| align=right|4,643||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34732)||2001 QD48|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,100|| align=right|0,93|| align=right|3,754||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34733)||2001 QY52|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,213|| align=right|2,83|| align=right|3,647||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34734)||2001 QS64|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|5,384||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34735)||2001 QA69|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,196|| align=right|5,16|| align=right|5,521||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34736)||2001 QG69|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,146|| align=right|10,83|| align=right|5,621||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34737)||2001 QC71|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,111|| align=right|7,05|| align=right|3,436||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34738 Hulbert||2001 QV71|| align=right|15,7|| align=right|2,169|| align=right|0,163|| align=right|1,23|| align=right|3,193||MBA||20. avgust 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(34739)||2001 QO75|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,187|| align=right|0,56|| align=right|5,568||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34740)||2001 QJ77|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,114|| align=right|3,32|| align=right|4,408||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34741)||2001 QM77|| align=right|14,4|| align=right|2,446|| align=right|0,197|| align=right|3,30|| align=right|3,825||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34742)||2001 QD79|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,156|| align=right|10,61|| align=right|4,271||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34743)||2001 QE80|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,176|| align=right|0,69|| align=right|5,432||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34744)||2001 QS86|| align=right|13,3|| align=right|2,587|| align=right|0,136|| align=right|14,66|| align=right|4,160||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34745)||2001 QV90|| align=right|15,2|| align=right|1,902|| align=right|0,103|| align=right|21,88|| align=right|2,623||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34746)||2001 QE91|| align=right|9,2|| align=right|5,196|| align=right|0,038|| align=right|27,39|| align=right|11,85||JUT||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34747)||2001 QC92|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,142|| align=right|7,46|| align=right|5,730||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34748)||2001 QN93|| align=right|13,1|| align=right|3,167|| align=right|0,018|| align=right|22,52|| align=right|5,634||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34749)||2001 QU93|| align=right|13,4|| align=right|3,176|| align=right|0,137|| align=right|5,19|| align=right|5,660||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34750)||2001 QB97|| align=right|13,6|| align=right|3,373|| align=right|0,097|| align=right|10,82|| align=right|6,194||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov